Bernard Hanon (1932-2021), dirigeant français.
 Charles-Louis Hanon (1819-1900), compositeur français.
 Christine Hanon (1960), athlète française.
 Pierre Hanon (1936-2017), joueur belge de football.

Patronyme belge
Patronyme français